Barbara von Sachsen ist der Name folgender Personen:
 Barbara von Liegnitz (1396–1419), Kurfürstin von Sachsen
 Barbara von Polen (1478–1534), Herzogin von Sachsen
 Barbara von Sachsen-Wittenberg (1405–1465), Markgräfin von Brandenburg-Kulmbach